21-й стрелковый корпус — войсковое соединение в вооружённых силах СССР во время Великой Отечественной войны. Имелось два формирования корпуса.
 21-й стрелковый корпус (1-го формирования) — сформирован в 1938 году, уничтожен в Белоруссии в 1941 году.
 21-й стрелковый корпус (2-го формирования) — сформирован в 1943 году, действовал до конца войны.